Le nom John Kelly est porté par les personnes suivantes :

Politique 
 John Kelly (-1798), meneur de la révolte irlandaise de 1798 ;
 John Kelly (1822-1886), homme politique américain ;
 John Kelly (1936-2007), homme politique britannique, MLA (Sinn Féin) au Parlement de l'Irlande du Nord de 1998 à 2003 ;
 John F. Kelly (1950-), militaire et homme politique américain, secrétaire à la Sécurité intérieure ;

Cinéma 
 John Kelly (1901-1947), acteur américain ;
 John Kelly (1904-1977), acteur irlandais ;
 John Kelly (1982-), acteur américain
John kelly (2004),acteur porno malgache

Sport 
 John Kelly, Sr. (1889-1960), rameur américain triple champion olympique, père de Grace Kelly et de John Kelly, Jr. ;
 John Kelly (1926-2002), joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 John Kelly, Jr. (1927-1985), rameur américain médaillé de bronze aux Jeux olympiques, fils de John Kelly, Sr. et frère de Grace Kelly ;
 J. Bob Kelly (1946-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 John Kelly (1974-), joueur irlandais de rugby à XV ;

Autres 
 John Kelly (1965-), un peintre et sculpteur australien ;
 John Kelly (1871-1936), un amiral de la flotte britannique.